Фраксерн () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Фельдкирх. . Официальный код  —  80406.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Райнхард Нахбаур по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 12 мест.

Примечания 

Общины Форарльберга